

Wydarzenia 

 Klęska floty Aten w starciu z Persami u wybrzeży Egiptu.